Pelion kan syfta på:

Geografi

Grekland 

 Pílio, bergskedja, Thessalien, 
 Óros Pílion (berg i Grekland), Thessalien,

Sydafrika 

 Ben Nevis (berg i Sydafrika, Östra Kapprovinsen), Joe Gqabi District Municipality,

USA 

 Pelion, South Carolina – en ort i South Carolina, Lexington County, 

Robotskapade Sydafrikaförgreningar